Skrót AASD może oznaczać:
 Altoona Area School District
 Appleton Area School District
 Applied Agile Software Development